Stolidobranchia — ряд покривників ряду Асцидії (Ascidiacea). Група включає в себе як колоніальних, так і поодиноких тварин
.

Класифікація 
 Hexacrobylidae
 Asajirus Kott, 1989
 Oligotrema Bourne, 1903

 Molgulidae
 Anomopera Hartmeyer, 1923
 Bostrichobranchus Traustedt, 1883
 Eugyra Alder & Hancock, 1870
 Fungulus Herdman, 1882
 Gamaster Pizon, 1896
 Minipera Monniot & Monniot, 1974
 Molgula Forbes, 1848
 Molguloides Huntsman, 1922
 Namiella Monniot & Monniot, 1968
 Paramolgula Traustedt, 1835
 Pareugyrioides Hartmeyer, 1914
 Protomolgula Monniot, 1971
 Rhizomolgula Ritter, 1901

 Pyuridae
 Bathypera Michaelsen, 1904
 Bathypyura Monniot & Monniot, 1973
 Boltenia Savigny, 1816
 Bolteniopsis Harant, 1927
 Claudenus Kott, 1998
 Cratostigma Monniot & Monniot, 1961
 Ctenyura Van Name, 1918
 Culeolus Herdman, 1881
 Halocynthia Verrill, 1879
 Hartmeyeria Ritter, 1913
 Hemistyela Millar, 1955
 Herdmania Lahille, 1888
 Heterostigma Ärnbäck-Christie-Linde, 1924
 Microcosmus Heller, 1877
 Paraculeolus Vinogradova, 1970
 Pyura Molina, 1782
 Pyurella Monniot & Monniot, 1973

 Styelidae
 Alloeocarpa Michaelsen, 1900
 Arnbackia Brewin, 1950
 Asterocarpa Brewin, 1946
 Bathyoncus Herdman, 1882
 Bathystyeloides Seeliger, 1907
 Berillia Brewin, 1952
 Botryllocarpa Hartmeyer, 1909
 Botrylloides Milne-Edwards, 1841
 Botryllus Gaertner, 1774
 Chorizocarpa Michaelsen, 1904
 Cnemidocarpa Huntsman, 1913
 Dendrodoa MacLeay, 1824
 Dextrocarpa Millar, 1955
 Diandrocarpa Van Name, 1902
 Dicarpa Millar, 1955
 Distomus Gaertner, 1774
 Eusynstyela Michaelsen, 1904
 Gynandrocarpa Michaelsen, 1900
 Kukenthalia Hartmeyer, 1903
 Metandrocarpa Michaelsen, 1904
 Monandrocarpa Michaelsen, 1904
 Oculinaria Gray, 1868
 Oligocarpa Hartmeyer, 1911
 Pelonaia Forbes & Goodsir, 1841
 Podostyela
 Polyandrocarpa Michaelsen, 1904
 Polycarpa Heller, 1877
 Polyzoa Lesson, 1831
 Protostyela Millar, 1954
 Psammobotrus Oka, 1932
 Psammostyela Weinstein, 1961
 Seriocarpa Diehl, 1969
 Stolonica Lacaze-Duthiers & Délage, 1892
 Styela Fleming, 1822
 Symplegma Herdman, 1886
 Syncarpa Redikorzev, 1913
 Theodorella Michaelsen, 1922
 Tibitin Monniot, 1983

Примітки

Посилання 

Асцидії
Ряди тварин